Rio Medina kan syfta på:
 Rio Medina (musikalbum av Sir Douglas Quintet) – ett musikalbum från 1984 av Sir Douglas Quintet
 Río Medina, ett vattendrag i Chile